Fe o FE puede hacer referencia a:

Confianza 
 Fe, confianza absoluta.

Escritura 
 Fehu, también llamada fe y feoh, runa del alfabeto nórdico.

Lugares 
 Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, en Valencia, España.

Religión 
 Fe, expresión de la creencia en Dios, un sistema religioso o un poder superior al hombre, ya sea como una revelación personal, una enseñanza organizacional, una tradición o una experiencia espiritual o religiosa.

Videojuegos 
 Fe, videojuego de acción-aventura desarrollado por Zoink.

Música 
 Fe, canción de Jorge González

Personas 
 Fe, nombre propio de mujer.
 Fe del Valle (1917-1961), miliciana cubana.
 Fe, Esperanza, Caridad y su madre Sofía, santas y mártires cristianas del siglo II.
 Fe de Agen, santa y mártir cristiana del siglo III.

Abreviaturas 
 Fe, símbolo químico del hierro.

Siglas 
 FE (Falange Española), partido político español (1933).
 F.E. (revista)
 F.E. (periódico)
 Radio F.E. número 1 (1936), hoy llamada La Voz de Valladolid.
 La Falange (partido), partido político español actual.
 Fundació Esportiva (fundación deportiva, en catalán)
 F.E. Figueres, Fundació Esportiva Figueres
 Farmacopea Europea
 Fase estacionaria, en Cromatografía.

Enlaces externos 
 Fe en el wikcionario